Товмас Петросович Фасуладжян (Фасулачян) (,  — , ) — армянский , ,  и театральный деятель.

Биография 
Учился в училищах Константинополя Нор Таха и Гумгапу. Дебютировал на сцене в 1858 году. Выступал в Восточном театре Константинополя («Аревелян татрон»), но наиболее активно проявил себя в театре Васпуракана.

Способствовал созданию в 1860 году профессионального армянского театра в Константинополе.

Был одним из ведущих актёров и режиссёром «Аревелян татрон» («Восточный театр»).

Как актёр был близок романтическому направлению. Выступал в западно-европейских мелодрамах, исторических трагедиях, комедиях.

Фасуладжян также был театральный деятелем. Он организовывал театральные труппы, которые гастролировали по городам Турции, Закавказья, Северного Кавказа, Болгарии, Румынии. В 1862 году он и Эскиян выступали в Измире.В 1863 году он работал в молодежном театре в Трабзоне. 

В 1869—1871 годах руководил труппой в Новом Нахиджеване, в 1872—1877 годах был актером и режиссёром театра Вардовян и там, при поддержке Акопа Вардовяна, имел особое значеник. В 1880-х годах пользовался большой популярностью в Бурсе, в основном, благодаря турецким представлениям, а также постановкам комедий Мольера.

С 1893 году вёл театральную деятельность в Болгарии и Румынии. С 1894 года вместе с женой Пайцар Фасуладжян гастролировал по Трапизону, Тифлису, Моздоку и Астрахани.

Воспитал группу армянских актёров.

Автор пьес «Чудо, или Деревянный меч», «Сын слепого», «Мы оба голодные, мы оба без денег», «Белое вместо чёрного»
«Таи Мирик Анден» и др.

Избранные роли 
 Аршак II (одноименной пьесы Галфаяна),
 Ерванд («Сандухт» Т. Терзяна),
 Гарпагон («Скупой» Мольера),
 Тартюф («Тартюф, или Обманщик» Мольера)
 Бландраз («Парижские тайны» по Э. Сю),
 Дакобер («Вечный Жид» по Э. Сю),
 Трибуле («Король забавляется» В. Гюго),
 Жорж («Жизнь игрока» В. Дюканжа)
 Дон Жуана («Дон Жуан, или Каменный пир» Мольера)) и др.

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. / Глав. ред. П. А. Марков. — Т. 5. — : Советская энциклопедия, 1967.
 Энциклопедия «Кто есть кто. Армяне». / Гл. ред. Ов. Айвазян. — Т. II. — , 2007. — С. 691.
 Пештмалджян М. Г. Памятники армянских поселений. / Ред. Р. В. Казанджян. — , 1987.

Ссылки 
 Товмас Петросович Фасуладжян

Театральные деятели Армении